Callie Khouri – sceneggiatrice e regista statunitense
 Paul Khouri – ex cestista libanese
 Sabah Khouri – cestista libanese
 Walter Hugo Khouri – regista e sceneggiatore brasiliano